Cober ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Cober (1682–1717), Verfasser von Erbauungsschriften
 Jan Cober (* 1951), niederländischer Dirigent und Musiker

Siehe auch:
 Kober
 Köber
 Köberl
 Köberle
 Köberlin
 Koeberlin
 Köberlein
 Koberling
 Koberberg